USS Tillman je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Tillman (DD-135) 
 USS Tillman (DD-641)

Tillman